Macao oder Mação steht für:
 (8423) Macao, Asteroid des Hauptgürtels

geographische Objekte:
 Macao (deutsch: Macau), chinesische Sonderverwaltungszone
 Mação, Ort und Landkreis in Portugal
 Macao (Beichuan), Gemeinde in der chinesischen Provinz Sichuan

Filme:
 Die Spielhölle von Macao, französischer Film (1939) von Jean Delannoy
 Macao (Film), US-amerikanischer Film (1952) von Josef von Sternberg
 Macao Gladiators, deutscher Dokumentarfilm (2015), siehe Macao Grand Prix#Motorrad-Grand-Prix

Spiele:
 Macao (Glücksspiel), Kartenspiel
 Macao, Brettspiel (2009) von Stefan Feld

Siehe auch:
 Makao, Würfelspiel
 Macau (Gironde), französische Gemeinde im Département Gironde